Holes (boek), een boek van Louis Sachar uit 1998
 Holes (film), de verfilming van bovenstaand boek uit 2003
 Holes (Passenger), een single van Passenger uit 2013